Freddie Jones, een Brits acteur
Fred Jones (basketballer), een Amerikaanse basketbalspeler
Fred Jones (leraar), auteur van verschillende boeken
Frederick McKinley Jones, een Amerikaanse uitvinder van transportkoelsystemen
Freddie Jones (footballspeler), een footballspeler
Freddy Jones Band
Fred Jones, Part 2, een lied van Ben Folds' album Rockin' the Suburbs
Fred Jones (Scooby-Doo), een personage uit de animatieserie Scooby-Doo
Freddy Jones, een personage uit de film School of Rock